ТКЗ — многозначная аббревиатура:
 ТКЗ — Таганрогский комбайновый завод
 ТКЗ — Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
 ТКЗ — Территориальная комиссия по запасам
 ТКЗ — ток короткого замыкания
 ТКЗ — Тосненский комбикормовый завод
 ТКЗ — Тульский комбайновый завод
 ТКЗ — Троицкий крановый завод

См. также 
 ТКЗХ — трудовое кооперативное земледельческое хозяйство
 ОТКЗ — ордена Трудового Красного Знамени
  — аббревиатура латиницей